Голово — название населённых пунктов:

Россия 
 Голово — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Голово — деревня в Порховском районе Псковской области.